

Toponyme 

  ;
 Bristow (Iowa) ;
  ;
  ;
 Bristow (Nebraska) ;
 Bristow (Oklahoma) ;
 .

Cette page contient les pages d'homonymie de Bristow et Bristowe.

Patronyme 

 Abraham Bristow (1771-1846), marin britannique, chasseur de phoques et baleinier, connu pour avoir découvert les îles Auckland ;
 Benjamin Bristow (1832-1896), homme politique américain ;
 Chris Bristow (1937-1960), pilote automobile britannique ;
 Gwen Bristow (1903-1980), écrivaine, scénariste et journaliste américaine ;
 Jack Bristow, personnage de fiction de la série Alias ;
 Patrick Bristow (1962-), acteur américain ;
 Sydney Bristow, personnage de fiction de la série Alias ;
 Thomas Bristow (1913-2007), rameur d'aviron britannique.

 William Syer Bristowe (1901–1979), naturaliste britannique.

Autres 
 , compagnie aérienne britannique opérant une flotte d'hélicoptères dans plusieurs pays
 Bristow, bande dessinée humoristique britannique de Frank Dickens, publiée de 1961 à 2012